Jew est un mot anglais qui veut dire juif.

 , un homme politique américain de San Francisco.

 , une comédie écrite par le dramaturge Richard Cumberland et présentée pour la première fois au Drury Lane Theatre de Londres en mai 1794.